Nazirock – genere musicale
 Nazirock - Come sdoganare la svastica e i saluti romani – film documentario del 2008 diretto da Claudio Lazzaro